Автозаводська́ ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Автозаводська вулиця — вулиця в місті Київ, Оболонський район
 Автозаводська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя

Автозаводська вулиця — вулиця в місті Москва
 Автозаводська вулиця — вулиця в місті Смоленськ
 Автозаводська вулиця — вулиця в місті Санкт-Петербург
 Автозаводська вулиця — вулиця в місті Ярославль

Вулиці